

Patronymie
Erlandsson est un patronyme suédois notamment porté par :
 Adrian Erlandsson (né en 1970), batteur de death metal et de black metal ;
 Daniel Erlandsson (né en 1976), batteur de la formation de death metal Arch Enemy ;
 Eskil Erlandsson (né en 1957), homme politique suédois ;
 Ingemar Erlandsson (1957-2022), joueur de football suédois ;
 Viveka Erlandsson, mathématicienne suédoise.

Dans les pays anglophones, ce nom de famille sera parfois anglicisé en Erlandson :
 Axel Erlandson (1884–1964), cultivateur américain ;
 Eric Erlandson (né en 1963), musicien et auteur-compositeur américain.

Notes et références

Article connexe 
 Erland

Homonymie de patronyme suédois